A Copa do Brasil de 2002 foi a décima quarta edição da Copa do Brasil de Futebol. Nesta competição participaram 16 times da 1.ª Divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, 20 campeões estaduais, os 2 primeiros colocados da 2.ª Divisão do Campeonato Brasileiro (exceto o Paysandu, que já se classificara por ser campeão estadual), 10 vices-campeões estaduais, 2 terceiros colocados estaduais e mais 6 convidados.

, ,  e  não participaram desta competição por estarem na Taça Libertadores da América de 2002.

O Sport Club Corinthians Paulista foi o campeão e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2003.

Participantes

Confrontos 

Na 1ª e 2ª fases, o time melhor qualificado no ranking da CBF jogaria a primeira partida com o mando de campo do adversário. Caso este time vencesse a partida por 2 ou mais gols de diferença, estaria automaticamente classificado para a fase seguinte.

Nas fases seguintes, a ordem dos jogos foi definida por sorteio e a partida de volta era obrigatoriamente realizada.
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

Final

Primeiro jogo

Segundo jogo

Premiação

Ligações externas 
 
 https://web.archive.org/web/20090806070541/http://www.bolanaarea.com/tabela_copabr_2002.htm

2002
Futebol de 2002 no Brasil